Szczuczyn kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Sjtjutjyn, distriktshuvudort, Hrodnas voblast,

Polen 

 Szczuczyn (kommunhuvudort), Podlasiens vojvodskap, Powiat grajewski, 
 Szczuczyn (ort), Storpolens vojvodskap, Powiat szamotulski, 
 Szczuczyn (kommun), Podlasiens vojvodskap, Powiat grajewski, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar